Nasobates är ett släkte av kvalster. Nasobates ingår i familjen Nasobatidae. 

Nasobates är enda släktet i familjen Nasobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Nasobates